Кабаки — топоним в Белоруссии:

 Кабаки — агрогородок в Берёзовском районе Брестской области.
 Кабаки — остановочный пункт Белорусской железной дороги.
 Кабаки — до 1969 г. название деревни Снежная в Зельвенском районе Гродненской области.
 Кабаки — до 1964 г. название деревни Приречье в Слонимском районе Гродненской области.